Сатана (фильм):
 Сатана (фильм, 1912) — итальянский фильм 1912 года.
 Сатана (фильм, 1920) — немецкий немой художественный фильм 1920 года.
 Сатана (фильм, 1990) — советский художественный фильм 1990 года.
 Сатана (фильм, 2007) — колумбийский фильм 2007 года.